Sequestro conservativo – nel diritto civile italiano, mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale e vincolo di indisponibilità materiale e giuridica
Sequestro conservativo – nel diritto processuale penale italiano, misura cautelare reale